Лавро́во — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Лаврово — деревня в Кольчугинском районе.
 Лаврово — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Лаврово — посёлок в Белозерском районе.
 Лаврово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Лаврово — деревня в Череповецком районе.

Костромская область 
 Лаврово — деревня в Нейском районе.
 Лаврово — деревня в Нерехтском районе.

Ленинградская область 
 Лаврово — деревня в Кировском районе.
 Лаврово — деревня в Подпорожском районе.

Московская область 
 Лаврово — деревня в Клинском районе.

Новгородская область 
 Лаврово — деревня в Демянском районе.
 Лаврово — деревня в Пестовском районе.

Орловская область 
 Лаврово — село в Орловском районе.
 Лаврово — деревня в Троснянском районе.

Пермский край 
 Лаврово — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Лаврово — деревня в Воронцовской волости Островского района.
 Лаврово — деревня в Шиковской волости Островского района.
 Лаврово — деревня в Палкинском районе.
 Лаврово — деревня в Порховском районе.
 Лаврово — деревня в Себежском районе.

Смоленская область 
 Лаврово — деревня в Вяземском районе.
 Лаврово — деревня в Кардымовском районе.
 Лаврово — деревня в Сафоновском районе.
 Лаврово — деревня в Смоленском районе.

Тамбовская область 
 Лаврово — село в Мордовском районе.

Тверская область 
 Лаврово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Лаврово — деревня в Западнодвинском районе.
 Лаврово — деревня в Кесовогорском районе.
 Лаврово — деревня в Оленинском районе.
 Лаврово — деревня в Пеновском районе.
 Лаврово — деревня в Рамешковском районе.
 Лаврово — село в Сонковском районе.
 Лаврово — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Лаврово — село в Ефремовском районе.

Ярославская область 
 Лаврово — деревня в Переславском районе.
 Лаврово — деревня в Пошехонском районе.
 Лаврово — деревня в Рыбинском районе.

См. также 

 Большое Лаврово
 Малое Лаврово